Unser täglich Brot – film del 1926 diretto da Constantin J. David
Unser täglich Brot – film del 1949 diretto da Slatan Dudow
Unser täglich Brot – film documentario del 2005 diretto da Nikolaus Geyrhalter